Wing Commander Academy — 13-серийный американский мультсериал, по вселенной Wing Commander, стилизованный под аниме. Создан Larry Latham Universal Cartoon Studios.

Список серий
Episode 1: Red and Blue
Plot: Blair and Maniac are assigned to the Tiger's Claw for training.
Episode 2: The Last One Left
Blair and Maniac encounter a Confed war hero turned renegade.
Episode 3: The Most Delicate Instrument
Mentally unbalanced from stellar phenomena, four cadets begin to exhibit erratic behavior.
Episode 4: Word of Honor
Blair and Grunt crashland on an alien world, but they're not alone...
Episode 5: Lords of the Sky
Blair and Maniac land on an alien world where the local savages worship the dastardly "Lords of the Sky."
Episode 6: Chain of Command
Tolwyn meets an old "friend"- who just happens to outrank him now!
Episode 7: Expendable
Blair and Payback scout an unstable jump node.
Episode 8: Recreation
The crew of the Claw discovers a mysterious being in suspended animation aboard a derelict space capsule.
Episode 9: Walking Wounded
Maniac scores guard duty on a crippled medical ship.
Episode 10: On Both Your Houses
Blair, Maniac, and Archer pursue Kilrathi fighters to a lush tropical planet where things are not as they seem.
Episode 11: Invisible Enemy
The Kilrathi have a new and terrible weapon: the Stealth Fighter.
Episode 12: Price of Victory
Blair crashes on an ice world, where he meets an unusual Kilrathi- who just happens to have an agenda...
Episode 13: Glory of Sivar
Blair and Grunt land on the planet Dolos- and find themselves surrounded by fur!

Примечания

Источники 
 Игорь Щур "Сага о форсажах. История Wing Commander", журнал "Навигатор игрового мира", Ноябрь 2003

Ссылки 
Wing Commander CIC

Wing Commander Academy at the Big Cartoon DataBase
''Wing Commander Academy TV episodes

Wing Commander
Стилизация под аниме
Программы телеканала USA Network
Мультсериалы по мотивам компьютерных игр
Мультсериалы 1996 года
Телесериалы США, завершённые в 1996 году